Комплекс бога — непоколебимое убеждение, которое характеризуется завышенными ощущениями личных способностей, привилегий или непогрешимости. Человек с комплексом бога склонен к отказу признавать свои ошибки или неудачи, даже при наличии неопровержимых доказательств. Такой человек обычно имеет высокий уровень догматичности относительно своих взглядов — говорит о своих личных взглядах как о безусловно правильных. Некоторые люди с комплексом бога могут игнорировать правила и требования общества, требуя специальных привилегий.

Комплекс Иеговы 
Комплекс Иеговы — схожий термин, используемый в аналитической психологии для описания невроза эгоистической самоинфляции. Используется, помимо прочего, в психоаналитических текстах с психоисторией и биографией. Например,  использовал этот термин в отношении Зигмунда Фрейда в биографии 1924 года. Г. Е. Барнз использовал этот термин в отношении Джорджа Вашингтона и Эндрю Джексона.

Комплекс Бога не является клиническим термином или заболеванием и не входит в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM).

Первым, кто использовал термин «комплекс бога», был Эрнест Джонс (1913-1951). На страницах «Очерки прикладного психоанализа» он описывает его как веру человека в то, что он является богом.

См. также 
 Всемогущество
 Культ личности
 Миф о собственной исключительности
 Психическое здоровье Иисуса
 Сверхчеловек

Примечания 

Популярная психология
Аналитическая психология
Комплексы